A aranha-de-alçapação-de-Fagilde  ou buraqueira-de-berland (Nemesia berlandi) é uma espécie de aranha, descrita pela primeira vez em 1931, no norte de Portugal. O nome N. berlandi foi em homenagem a Lucien Berland, do Museu de Paris.

Em 2022 foi incluída numa lista de espécies "perdidas" que há muito não se vê nenhum exemplar. A espécie, descoberta na aldeia de Fagilde, Beira Alta, e nunca mais foi vista desde 1931.

Descrição
Apenas foram identificadas duas fêmeas, com 22 milímetros de comprimento. A aranha-de-alçapão-de-Fagilde distingue-se das outras aranhas do género Nemesia por construir armadilhas horizontais, enquanto as outras fazerm armadinhas verticais, perpendiculares ao solo.

Bibliografia
 

Aracnídeos descritos em 1931
Fauna endémica de Portugal
Mygalomorphae